Ахме́д Уджани́ (; 19 марта 1937, Филипвиль — 15 января 1998) — алжирский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок французского клуба «Ланс», в составе которого трижды становился обладателем Кубка Шарля Драго.

Клубная карьера

Достижения 
 Обладатель Кубка Шарля Драго (3): 1958/59, 1959/60, 1964/65
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1964
 Лучший бомбардир в истории «Ланса»: 121 гол
 Лучший бомбардир «Ланса» в чемпионате Франции: 94 гола

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Седан»